Die Intel Extreme Masters Season XV - Global Challenge (kurz: IEM Season XV - Global Challenge) war eine E-Sport-Veranstaltung, welche vom 15. bis zum 20. Dezember 2020 stattfand. Das Turnier sollte in Köln stattfinden, wurde aber aufgrund der COVID-19-Pandemie online ausgetragen.

Teilnehmer 
Jeweils ein Turnierplatz wurde durch den Sieg der DreamHack Open Fall Europe, der IEM New York North Amerika, der IEM Beijing-Haidian Europe und der IEM Beijing-Haidian North America vergeben. Die restlichen vier Plätze wurden über ein Punktesystem der ESL vergeben. Ursprünglich sollten auch die Teams Evil Geniuses und der Chaos Esports Club teilnehmen, welche allerdings aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht antreten konnten. Ersetzt wurden sie von Team Liquid und Berlin International Gaming.

Gruppe A 
  Berlin International Gaming (Ersatz)
  Astralis (eingeladen)
  Team Vitality (eingeladen)
  Complexity (eingeladen)

Gruppe B 
  Natus Vincere (eingeladen)
  Team Liquid (Ersatz)
  FURIA Esports (eingeladen)
  Heroic (eingeladen)

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Playoffs

Preisgeldverteilung

Einzelnachweise 

E-Sport-Veranstaltung 2020
Electronic Sports League